«Evolution» — сьомий студійний альбом американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 15 вересня 2017 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші